Kertész Zsuzsa (1945) televíziós bemondó, pszichológus
 Kertész Zsuzsa (1965) vízilabdázó, edző